Olle Andersson är ett namn som burits av flera personer, däribland

 Olle Anderson (född 1939), inredningsarkitekt och designer
 Olle Andersson (ishockeyspelare) (1914–1990)
 Olle Andersson (musiker) (1914–2004), violinist
 Olle Andersson (skådespelare) (1937–1975)
 Olle Andersson (tennisspelare) (1895–1974)
 Olle Andersson (travtränare) (1925–2014)
 Olle Rajd Andersson (1931–2018), samisk journalist

Se även
 Ola Andersson, flera personer
 Olof Andersson, flera personer
 Olov Andersson (född 1942), militär